USS King je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS King (DD-242) 
 USS King (DDG-41) 
 USS King (DL-10)

King